Маттіас Тімандер (,  16 квітня 1974, Соллефтео) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Швеції.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 208-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 років, захищав кольори команд МОДО, «Бостон Брюїнс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Філадельфія Флаєрс» та «Лександ».

У складі національної збірної Швеції провів 45 матчів.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Колдера в складі «Провіденс Брюїнс» — 1999.
 Чемпіон світу — 2006.
 Чемпіон Швеції в складі МОДО — 2007.

Статистика

Посилання 
 

шведські хокеїсти
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Лександса»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»